Евдокия (от  — благоволение) — женское имя.

Известные носители 
 Евдокия Илиопольская  (ум. около 160—170) — раннехристианская святая, почитаемая как преподобномученица.

Византия 
 Евдокия (супруга Феодосия II) (ок. 401—460) — византийская императрица.
 Евдокия (супруга Валентиниана III) (Лициния Евдокия) (422—462) — императрица Западной Римской империи, дочь предыдущей и Феодосия II.
 Евдокия (супруга Хунериха) (439—466/474?) — дочь предыдущей и императора Валентиниана III, жена Хунериха, короля вандалов.
 Евдокия (супруга Ираклия I) (Фабия Евдокия) (ум. 612 год) — византийская императрица, первая жена Ираклия I.
 Евдокия Эпифания (611—626) — дочь предыдущей, скончалась в возрасте 15 лет.
 Евдокия Ингерина (около 840—882) — жена Василия I.
 Евдокия Ваяна (?—901) — третья жена императора Льва VI.
 Евдокия Макремболитисса (1021—1096) — дочь вельможи Макремболита, супруга императора Константина X.
 Евдокия — любовница Андроника I Комнина.
 Евдокия Ангелина Комнина (ок. 1173—1211) — младшая дочь византийского императора Алексея III Ангела.
 Евдокия Ласкарина (1210/1212 — 1249/1253) — дочь никейского императора Феодора I Ласкариса, жена регента Латинской империи Ансо де Кайо.
 Евдокия Ласкарисса (1254—?) — дочь императора Феодора II Ласкариса, замужем за графом Guillaume Pierre de Vintimille, родоначальница дворянской фамилии Lascaris de Vintimille, сохранявшейся во Франции до XIX века.
 Евдокия Дукена Ласкарина (ум. 1311) — никейская принцесса, дочь императора Феодора II Ласкариса и сестра императора Иоанна IV.

Русь/Россия 
 Евдокия Изяславна (ок. 1136—1198) — княжна, дочь великого князя Киевского Изяслава Мстиславича, жена великопольского князя Мешко III Старого.
 Евдокия Дмитриевна, в иночестве Евфросиния (ум. 1407), святая благоверная, великая княгиня Московская, супруга князя Димитрия Донского.
 Евдокия Ивановна (дочь Ивана III) — великая княжна, жена царевича казанского Кудайгула (Петра) Ибраимовича.
 Евдокия Ивановна (дочь Ивана Грозного) — царевна
 Евдокия Олельковна (ум. 1467) — дочь киевского князя Олелько Владимировича, супруга Стефана III Великого, господаря Молдовы, мать Елены Волошанки.
 Евдокия Алексеевна — царевна, дочь Алексея Михайловича

 Евдокия (Перевозникова) (1880—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Евдокия (Ткаченко) (ум. 1918) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.

Другие страны 
 Евдокия (княгиня Болгарская) (1898—1985) — дочь царя Болгарии Фердинанда I.

Прочее 
 Евдокия — советский фильм 1961 года режиссёра Татьяны Лиозновой по одноимённой повести Веры Пановой.
 Евдокия — греческий фильм 1971 года режиссёра Алексиса Дамьяноса.

См. также 
 Евдокиевка